KZP steht für:

 Kurzzeitpflege
 KwaZulu Police in Südafrika

KZP